Марліс Мехіас (* 1992) — кубинська професійна велосипедистка.
 Педро Мехіас (* 1991) — венесуельський борець вільного стилю, чемпіон Південноамериканських ігор.
 Томас Мехіас (* 1989) — іспанський футболіст, воротар турецького клубу «Анкараспор».
 Хав'єр Мехіас (* 1983) — іспанський професійний велосипедист.
 Хосуа Мехіас (* 1998) — венесуельський футболіст, захисник клубу «Леганес». На умовах оренди грає за «Малагу».

іспанські прізвища